Die 6. Legislaturperiode der bremischen Bürgerschaft lief von 1963 bis 1967. Sie wurde eingeleitet durch die Wahl vom 29. September 1963.

Die Wahlbeteiligung belief sich auf 76,1 %.

Präsident der Bürgerschaft war bis zum 4. November 1966 August Hagedorn (SPD) und ab 1966 Hermann Engel (SPD).

Wahlergebnis 

SPD, CDU und FDP bildeten jeweils Fraktionen, die DP eine Gruppe. Die Mitglieder der DP-Gruppe traten 1964 zur NPD über und nannten sich danach NPD-Gruppe.

Abgeordnete 
Hinweis: Die Bremerhavener Abgeordneten waren nur im Landtag vertreten. Das Mandat von Senatoren ruhte.

Siehe auch 
 Wahlergebnisse und Senate in Bremen
 Senat Kaisen VII (SPD/FDP) und Senat Dehnkamp (SPD/FDP)

Literatur 
 Norbert Korfmacher: Mitgliederverzeichnis der Bremischen Bürgerschaft 1946 bis 1996 (= Kommunalpolitik, Band 1). Lit, Münster 1997, ISBN 3-8258-3212-0.
 Karl Marten Barfuß (Hrsg.): Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005. Band 4: Horst Lange: Statistik. Edition Temmen, Bremen 2009, ISBN 978-3-86108-594-2.

 07